53-й чемпионат СССР по волейболу среди мужчин (высшая лига) проходил с ноября 1990 по февраль 1991 года с участием 12 команд. Чемпионский титул в 32-й раз в своей истории и в 7-й раз подряд выиграла команда ЦСКА.

Система проведения чемпионата 
Команды высшей лиги по туровой системе провели двухкруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест. Худшая команда покидает высшую лигу.

Высшая лига 

Одесский «Политехник» покидает высшую лигу. Его меняет победитель турнира 1-й лиги алма-атинский «Дорожник».

1-я лига  
 1. «Дорожник» Алма-Ата
 2. ЦСКА-2 Москва
 3. «Уралэнергомаш» Свердловск
 4. СКА Ростов-на-Дону
 5. «Самотлор» Нижневартовск
 6. «Локомотив» Харьков
 7. «Азот» Черкассы
 8. «Динамо» Сочи
 9. «Спартак» Ленинград
 10. «Крылья Востока» Ташкент
 11. «Рига» Рига
 12. «Мшенебели» Тбилиси

Призёры 
 ЦСКА: Олег Антонов, Ярослав Антонов, Андрей Горбенко, Александр Гордиенко, Сергей Ермишин, Андрей Кузнецов, Игорь Курносов, С. Кухтин, Валерий Лосев, Юрий Маричев, Игорь Никольченко, Игорь Рунов, Александр Сороколет, Дмитрий Фомин, Геннадий Черемисов. Тренер — Владимир Кондра.

 «Шахтёр» (Донецк): Олег Бойко, Владимир Гудыма, Александр Загоренко, Евгений Ковтун, В. Коломиец, Юрий Коровянский, С. Мироненко, С. Околот, В. Пивоваров, С. Черняга, Александр Шадчин, А. Якубовский. Тренер — Анатолий Проскуровский.

 «Радиотехник» (Рига): Виктор Артамонов, В. Бирюков, А. Ванагс, Раймонд Вилде, Юрис Грантиньш, Я. Гринфелдс, В. Микелсонс, Руслан Олихвер, Я. Плавинскис, Александр Рябов, Константин Ушаков, А. Эйда. Тренер — Геннадий Паршин.

Литература
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди мужчин
1990 год в волейболе
1991 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1991 году
Чемпионаты СССР в 1990 году